Divisione Nazionale 1935-1936 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1935-1936, 16º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1935-1936, 8º campionato italiano di rugby a 15 di prima divisione

Altre pagine di disambiguazione 
Divisione Nazionale 1935
Divisione Nazionale 1936